

Política 
 Partido Social Trabalhista (1946) — partido político brasileiro existente entre 1946 e 1965
 Partido Social Trabalhista (1988) — partido político brasileiro existente entre 1988 e 1993
 Partido Social Trabalhista (1996) — partido político brasileiro existente entre 1996 e 2002
 Partido Socialista de Timor
 Partido Socialista dos Trabalhadores — extinto partido político ilegal brasileiro
 Liga Operária — organização antecessora
 Convergência Socialista — organização sucessora
 Partido Socialista dos Trabalhadores (Argentina)
 Partido Socialista dos Trabalhadores (Estados Unidos)
 Partido Socialista dos Trabalhadores (Portugal)

Outros 
 Estádio Santiago de Compostela — estádio brasileiro de futebol conhecido como Parque Santiago e PST
 Personal Storage Table — formato de ficheiro da Microsoft
 PST Eletrônica — empresa brasileira
 UTC−8 — fuso horário abreviado em inglês como PST

Ver também 
 Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — do Brasil

Desambiguações de siglas
Desambiguações de política